La convention démocrate peut être :
 la convention démocrate, une convention au cours de laquelle le Parti démocrate américain désigne les candidats qu'il présentera à l'élection présidentielle ;
 la Convention démocrate, un parti politique français.